

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Glide (település) – statisztikai település Oregonban

Számítástechnika 
 Glide (API) – a 3dfx Voodoo videókártyáinál használt alkalmazásprogramozási felület
 Glide OS – webalapú operációs rendszer
 Glide (szoftver) – mobiltelefonos azonnali videóküldő alkalmazás

Zene 
 Glide (album) – Jerry Douglas-album